Термин МРСА има више значења.

 Метицилин резистентни стафилококус ауреус, бактерија
 2-Кетоаргинин метилтрансфераза, ензим